Alberto Bertuccelli (1924-2002) – calciatore italiano
 Jean-Louis Bertuccelli (1942-2014) – regista e sceneggiatore francese
 Julie Bertuccelli (1968) – regista francese
 Salvatore Bertuccelli (1966) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano